Волович — прізвище, рід шляхти (Воловичі).

Відомі представники:
 Владислав Петрович Волович
 Волович Віталій Михайлович
 Волович Володимир Ілліч — український соціолог, професор КНУ, перший президент Соціологічної асоціації України
 Остафій Богданович Волович

Див. також 
 Палац Воловичів
 Воллович

Білоруські прізвища